Nimocks House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Nimocks House (North Carolina), ID-Nr. 72000958
 Nimocks House (Ohio), ID-Nr. 79003888